Мемориал Таля 2018 — одиннадцатый международный шахматный турнир памяти восьмого чемпиона мира по шахматам Михаила Таля, который проходил с 1 по 5 марта 2018 года в Музее русского импрессионизма в Москве.

Победителем турнира по быстрым шахматам стал Вишванатан Ананд, набравший 6 очков из 9-ти.

Победителем турнира по блицу стал Сергей Карякин, набравший 10 очков из 13-ти.

 Категория: 21-я/22-я (рапид/блиц; средний рейтинг: 2757/2782)
 Место проведения: Музей русского импрессионизма
 Директор соревнований: Марк Глуховский
 Главный судья: Анатолий Быховский

Регламент турнира 
 Контроль времени:
 быстрые шахматы: 25 минут на партию с добавлением 10 секунд к каждому ходу, начиная с первого;
 блиц: 5 минут на партию с добавлением 3 секунд к каждому ходу, начиная с первого.
 Делёж мест (за исключением 1-го места):
 результат личной встречи;
 коэффициент Бергера;
 система Койя.

При дележе 1-го места двумя или более участниками проводится тай-брейк (контроль времени: 5 минут на партию с добавлением 3 секунд на ход) с возможным армагеддоном (контроль времени: 5 минут белым / 4 минуты чёрным с добавлением 3 секунд на ход каждому участнику, начиная с 61-го хода).

Расписание 
 Церемония открытия: 1 марта в 20.00 МСК.
 Игровые дни: 2—5 марта.
 быстрые шахматы (9 туров): 2—4 марта (Музей русского импрессионизма, три тура в день, начало игр – в 15:00 МСК);
 блиц (13 туров): 5 марта (Центральный дом шахматиста, начало игр – в 14:00 МСК).
 Церемония закрытия: 5 марта в 19:00 МСК (Центральный дом шахматиста).

Участники  

¹) рейтинги (рапид/блиц) даны на март 2018 года

В турнире по блицу к десяти приглашённым гроссмейстерам добавились ещё четыре участника:

²) рейтинги (блиц) даны на март 2018 года

Отборочный турнир 

По причине отказа от участия в турнире Магнуса Карлсена десятое вакантное место было разыграно среди четырёх российских гроссмейстеров.

Двухкруговой турнир в быстрые шахматы с контролем времени 15 минут на партию с добавлением 10 секунд к каждому ходу прошёл 18 февраля в Центральном доме шахматиста.

Набрав 5 очков из 6, первое место занял Даниил Дубов, который и стал десятым участником Мемориала Таля.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составляет 150 000 $.

Быстрые шахматы

Движение по турам

Турнирная таблица

Блиц

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте РШФ
 Положение о проведении турнира
 Турнирная таблица (быстрые шахматы) на сайте chess-results.com
 Турнирная таблица (блиц) на сайте chess-results.com

Мемориал Таля
Шахматные турниры в Москве
2018 год в шахматах